Brian Upson – cestista e allenatore di pallacanestro canadese
 DeVonte Upson – cestista statunitense
 Matthew Upson – ex calciatore inglese